Superpuchar Belgii w piłce nożnej ( /  / ) – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Belgii oraz zdobywcą Pucharu Belgii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu).

Historia 
W sezonie 1979 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Superpuchar Belgii. Pierwszy pojedynek rozegrano 22 sierpnia 1979 roku. W tym meczu Beveren pokonał w rzutach karnych 3:2 Beerschot VAC. W latach 1980 i 1982 Puchar Belgii zdobył Waterschei. Jednak Belgijska Federacja nie pozwoliła drużynie, która miała status amatorski, zagrać w Superpucharze. W związku z tym ich miejsce zajęli przegrani finaliści pucharów, Beveren (w 1980) i Waregem (w 1982). W 1989 roku nie doszło do spotkania pomiędzy mistrzem kraju Mechelenem, a zdobywcą Pucharu Anderlechtem. W 2020 roku z powodu pandemii COVID podjęto decyzję o odwołaniu rozgrywek sportowych.

Format 
Mecz o Superpuchar Belgii rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Belgii na podium oficjalnie stawało w sumie 18 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Club Brugge, który zdobył trofeum 17 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Eerste klasse A
 Puchar Belgii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Królewskiego Belgijskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Belgia
Superpuchar